Ferdinand Schultz ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Schultz (Philologe, 1814) (1814–1893), deutscher Klassischer Philologe, Lehrer und Politiker 
 Ferdinand Schultz (Philologe, 1829) (1829–1901), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge 
 Ferdinand Schultz (Verwaltungsjurist) (1904–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker 
 Ferdinand Schultz-Wettel (Fernand Schultz-Wettel; 1872–1957), deutsch-französischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Ferdinand Schulz